Kobalt oksid se može odnositi na:

Kobalt(II) oksid - CoO
Kobalt(III) oksid - Co2O3
Kobalt(II,III) oksid - Co3O4